Charneca puede referirse a:
El nombre común de la planta Pistacia lentiscus.
El nombre común de la planta Pistacia terebinthus.